Армения може да се отнася за:
 Армения – държава в Югозападна Азия;
 Армения – град в Колумбия;
 историческа Армения – историческа област в Югозападна Азия;
 Велика Армения – арменска държава от 190 г. пр.н.е до 428 г.;
 Римска Армения – римска провинция между 114 – 118 г.;
 Малка Армения – историческа област в Югозападна Азия;
 Армения – арменски вестник в България (1915 – 1925).